Ayios Dhimitrios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Áyios Dhimítrios (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Díon, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar